Almudena puede referirse a lo siguiente:

 Al término árabe Almudena
 Al nombre propio Almudena.
 A la Virgen de la Almudena.
El periódico mallorquín La Almudaina.
 A distintos títulos nobiliarios
El de Condado de la Almudena.
El Marquesado de Santa María de la Almudena.
 A distintos lugares:
A la urbanización La Almudena en Salta, Argentina.
A la Calle de la Almudena en Madrid, España.
Al barrio de Almudena en Málaga, España.
Al barrio de La Almudaina en Palma de Mallorca, España.
A la Plazoleta de la Almudena en Cusco, Perú.
La Calle Almudena en Cusco, Perú.
El Puente Almudena en Cusco, Perú.
 A distintos edificios:
La demolida Puerta de la Almudena en Madrid, España.
La demolida Iglesia de Santa María de la Almudena en Madrid, España.
La Santa Iglesia Catedral Metropolitana de Santa María la Real de la Almudena en Madrid, España.
A la Estación de La Almudena del metro de Madrid, España.
El Cementerio de la Almudena en Madrid, España.
El Cementerio General de La Almudena en Cusco, Perú.
El Templo de la Almudena en Cusco, Perú.
A distintas personas
Almudena Alberca, enóloga española.
Almudena Ariza, reportera española.
Almudena Cano, pedagoga española.
Almudena Carracedo. cineasta española.
Almudena Cid, gimnasta española.
Almudena Cueto, política española.
Almudena de Arteaga, escritora española.
Almudena de Benito, arquitecta española.
Almudena Fernández, actriz española.
Almudena Fontecha, política española.
Almudena Gallardo, deportista española.
Almudena García Alonso, psicóloga española.
Almudena Grandes, escritora española.
Almudena Guzmán, poeta española.
Almudena Herchiga, artista española.
Almudena Hernando, arqueóloga española.
Almudena Muñoz, deportista española.
Almudena Negro, política española.
Almudena Puyo, actriz española.
Almudena Ramón Cueto, médica española.
Almudena Vara, deportista española.
Almudena Villegas Becerril, historiadora española.